El término Haumea puede referirse a:

Haumea, la diosa hawaiana de la fertilidad y el alumbramiento.
Haumea, un planeta enano del sistema solar, descubierto en 2003.